Wahlsten est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1943), neuroscientifique et psychologue canadien 
 (1872-1945), journaliste et homme politique finlandais
Jali Wahlsten (né en 1963), joueur finlandais de football
Juhani Wahlsten (1938-2019), joueur finlandais de hockey sur glace
Kauko Wahlsten (1923-2001), rameur olympique finlandais
 (né en 1967), joueur finlandais de hockey sur glace

Toponyme

, communauté du Minnesota

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois